Куттельвашер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Куттельвашер, Карел Мирослав — чехословацкий лётчик-ас и самый результативный чешский пилот в составе ВВС Великобритании во время Второй мировой войны.
 Куттельвашер, Хорст (1937—2016) — австрийский гребец академического стиля.